Vora o Wohora, un petit estat de l'agència de Rewa Kantha al grup de Sankheda Mehwas, a la presidència de Bombai.
 Vörå, un municipi de Finlàndia.

Vegeu també 
 Voral, una franja longitudinal pavimentada o no, contigua a la calçada (no inclosa en aquesta), no destinada a l'ús de vehicles automòbils més que en circumstàncies excepcionals.